Nieuwe buren (televisieserie, 1987), een Nederlandse televisieserie
 Nieuwe buren (boek), een roman van Saskia Noort
 Nieuwe buren (televisieserie, 2014), een Nederlandse televisieserie naar de roman van Saskia Noort
 Nieuwe buren (televisieprogramma, 2016), een Vlaamse televisieserie